Samuel est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
 Samuel est un prénom masculin et un patronyme.

Saint et personnage religieux 
 
 Samuel, personnage biblique dont l'histoire fait l'objet du Premier et du Deuxième livre de Samuel dans la Bible hébraïque ou Ancien Testament.
 Samuel, catholicos (ou anti-catholicos) de l'Église apostolique arménienne de 432 à 437.
 Père Samuel, de son vrai nom Charles Clément Boniface Ozdemir (1942 -), prêtre belge

Autres personnalités portant ce prénom 

  dont :
 Samuel Colt (1814-1862), inventeur et industriel américain qui popularisa le révolver
 Samuel Goldwyn (1879-1974), né Schmuel Gelbfisz producteur de cinéma américain d'origine polonaise 
  (1926-2015), né Schmuel Gelbfisz producteur de cinéma américain d'origine polonaise, fils du précédent
 Samuel Beckett (1906 - 1989), écrivain irlandais
 Samuel Johnson, écrivain britannique
 Samuel de Champlain (vers 1570-1635), explorateur français de la Nouvelle-France
 Samuel, (? -1014), commandant militaire bulgare (général) de 980 à 997, et tsar de Bulgarie de 997 à 1014

Prénom comme pseudonyme 
 Samuel (1966-), Samuel António da Silva Tavares Quina, footballeur portugais.
 Samuel (1986-), Samuel Firmino de Jesus, footballeur brésilien.
 Samuel (2002-), Samuel  Arredondo Kim, chanteur américain basé en Corée du Sud.

Autres personnalités portant ce patronyme 

Par ordre alphabétique du prénom :
 Adriana Samuel (1966-), joueuse brésilienne de beach-volley ;
 Alexander Samuel (1984-), biologiste spécialisé sur les effets sur la santé du gaz lacrymogène ;
 Charles Samuel (1862-1938), sculpteur et médailleur belge ;
 Claude Samuel (1931-2020), critique musical et homme de radio français ;
 Charlesworth Samuel, homme politique antiguayen ;
 Constance Wilson-Samuel (1908-1953), patineuse artistique canadienne ;
 Gene Samuel (1961-), coureur cycliste trinidadien ;
 Heather Samuel (1970-), athlète antiguayenne ;
 Herbert Samuel (1870-1963), premier vicomte Samuel, politicien anglais et premier consul en Palestine ;
 Jamile Samuel (1992-), athlète néerlandaise ;
 Jean-Claude Samuel (1921- ), footballeur français né à Guelma (Algérie) ;
 Jlloyd Samuel (prononcer « Jay-Lloyd Samuel ») (1981-2018), joueur de football trinidadien et anglais ;
 Julien Samuel (1912-1981) est une des personnalités du judaïsme français à l'Œuvre de secours aux enfants (OSE)  puis au Fonds social juif unifié (FSJU). Il est l'époux de Vivette Samuel ;
 Moran Samuel (1982-), est une rameuse et joueuse de basket-ball israélienne ;
 Myron Samuel (1992-), footballeur vincentais, cousin du précédent
 Pierre Samuel (1921-2009), mathématicien français ;
Rhian Samuel (1944-), compositrice et autrice galloise ;
  ;
 Shandel Samuel (1982-), footballeur vincentais ;
 Vivette Samuel (1919–2006), assistante sociale avec l'Œuvre de secours aux enfants (OSE). Elle fait partie du Réseau Garel. Elle est directrice générale de l’OSE de 1979 à 1985. Elle est l'épouse de Julien Samuel ;
 Walter Samuel (1978- ), footballeur argentin ;
 Xavier Samuel (1983- ), acteur australien.

Œuvres 

 Samuel (roman), roman de Raffi (1886) ;
 Samuel (nouvelle), nouvelle de Jack London (1913).

Voir aussi 
 Sámuel : forme du prénom en langue hongroise